Серра-да-Эштрела:
 Серра-да-Эштрела (субрегион) — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
 Серра-да-Эштрела (горный хребет) — горный хребет в Португалии.
 Серра-да-Эштрела (природный парк) — природный парк, расположенный на этом хребте.
 Серра-да-Эштрела (сыр) — сорт сыра, который производят в области Серра-да-Эштрела, в Португалии.